

Lokalizacje

Francja 
 Forstfeld – gmina

Niemcy 
 Forstfeld – okręg administracyjny Kassel